Super Bowl XVII was de 17e editie van de Super Bowl, de American Football-finale tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference van 1982. De Super Bowl werd op 30 januari 1983 gehouden in de Rose Bowl in Pasadena, Californië. De Washington Redskins wonnen de wedstrijd met 27–17 tegen de Miami Dolphins en werden zo de kampioen van de National Football League.

De reguliere competitie werd ingekort na een lange spelersstaking. Om deze reden werden er per uitzondering play-offs gespeeld met zestien teams, de zogenaamde "Super Bowl Tournament".

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

17
Sport in 1983
Sport in Californië